Eva Jennie Öberg (ur. 4 listopada 1989 w Piteå) − szwedzka biegaczka narciarska, dwukrotna medalistka mistrzostw świata młodzieżowców.

Kariera 
Pierwszy raz na arenie międzynarodowej Jennie Öberg pojawiła się 20 listopada 2005 roku w zawodach FIS Race w szwedzkiej miejscowości Jukkasjärvi, gdzie zajęła 24. miejsce w sprincie techniką dowolną. W lutym 2008 roku wystąpiła na mistrzostwach świata juniorów w Malles Venosta, gdzie zajęła 38. miejsce w sprincie stylem dowolnym. Na rozgrywanych rok później mistrzostwach świata juniorów w Praz de Lys – Sommand w tej samej konkurencji stylem klasycznym była dziewiętnasta. W 2011 roku wzięła udział w mistrzostwach świata młodzieżowców w Otepää, zdobywając brązowy medal w sprincie klasykiem. Wynik ten powtórzyła na mistrzostwach świata młodzieżowców w Erzurum w 2012 roku.

W Pucharze Świata zadebiutowała 20 listopada 2010 roku w Gällivare, zajmując 61. miejsce w biegu na 10 km techniką dowolną. Pierwsze pucharowe punkty zdobyła blisko dwa miesiące później, 15 stycznia 2011 roku w Libercu, zajmując dziewiąte miejsce w sprincie stylem dowolnym. Najlepsze wyniki osiągała w sezonie 2010/2011, który ukończyła na 63 miejscu w klasyfikacji generalnej.

Osiągnięcia

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata juniorów

Mistrzostwa świata młodzieżowców (do lat 23)

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w zawodach indywidualnych Pucharu Świata chronologicznie

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata 
stan po zakończeniu sezonu 2019/2020

Linki zewnętrzne 
 Profil na stromie FIS 

Ludzie urodzeni w Piteå
Szwedzcy biegacze narciarscy
Urodzeni w 1989